Блу́мфілд () — прізвище та багатозначний топонім.

Прізвище 

 Акім Блумфілд (1997) — ямайський легкоатлет.
 Леонард Блумфілд (1887—1949) — американський мовознавець.
 Майкл Бернард Блумфілд (1944—1981) — американський блюзовий гітарист, співак, автор пісень.
 Майкл Джон Блумфілд (нар. 1959) — американський астронавт.
 Моріс Блумфілд (1855—1928) — американський мовознавець, індолог.
 Роберт Блумфілд (1766—1823) — англійський поет.
 Теодор Роберт Блумфілд (1923—1998) — американський диригент.
 Чарльз Блумфілд (1786—1857) — єпископ Англіканської церкви.
 Фанні Блумфілд-Цейслєр (1863—1927) — американська піаністка.

Об'єкти, названі на честь людей 
 Блумфілд — стадіон у Тель-Авіві, названий на честь братів Бернара та Луї Блумфілдів.

Топоніми

Блумфілд — місто, штат Коннектикут
 Блумфілд — місто, штат Індіана
 Блумфілд — місто, штат Айова
 Блумфілд — місто, штат Кентуккі
 Блумфілд — місто, штат Міссурі
 Блумфілд — місто, штат Небраска
 Блумфілд — місто, штат Нью-Мексико
 Блумфілд — місто, штат Вермонт
 Блумфілд — місто в окрузі Волворт, штат Вісконсин
 Блумфілд — місто в окрузі Вошара, штат Вісконсин
 Блумфілд — селище, штат Нью-Джерсі
 Блумфілд — селище, штат Нью-Йорк
 Блумфілд Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсільванія
 Блумфілд Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Блумфілд — селище, штат Вісконсин
 Блумфілд — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Блумфілд Роуд — футбольний стадіон в англійському місті Блекпулі, графство Ланкашир.
 Брумфілд

Англійські прізвища